Monte Torru – montagna delle Alpi Pennine in Valsesia
 Monte Torru – montagna della Sardegna